Gieorgij Karpow (1890–1947)
 Gieorgij Karpow (1898–1967)